szarek – rodzaj porostów

 Miejscowości w Polsce:
 Szarek – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Szarek – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie

 Osoby:
 Andrzej Szarek
 Anna Szarek
 Bolesław Szarek
 Jan Szarek
 Janina Szarek
 Jarosław Szarek
 Łukasz Szarek
 Maciej Szarek
 Marian Szarek
 Stanisław Szarek
 Tomasz Szarek
 Waldemar Szarek